Die Abkürzung Diag oder DIAG steht für:
 diag(A) Diagonalmatrix in der mathematischen Algebra eine Matrix, bei der Werte außerhalb der Diagonalen Null sind
 Deutsche Industrieanlagen Gesellschaft mbH, ein ehemaliges Unternehmen des Bundes
 Dynamic Information and Action Gateway, ein Netzwerkprotokoll
 DIAG (Motorräder), ehemaliger deutscher Motorradhersteller (1921–1930)
 Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (DiAG) in der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Diac
 Diak

Abkürzung